Shtime kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Shtime (kommunhuvudort i Kosovo), 
 Komuna e Shtimes, kommun,